Jacek Aumüller (ur. 1976) – polski muzyk i kompozytor
 Martin Aumüller (1697–1757) – niemiecki rzeźbiarz